Багыс:
 Багыж — село в Сарыагашском районе Туркестанской области Казахстана.
 Багыс (Суан) — казахский род в составе племени Суан Старшего жуза.
 Багыс (Шанышкылы) — казахский род в составе племени Шанышкылы Старшего жуза.